Herrestrup er et flertydig stednavn:
 Herrestrup (Odsherred Kommune) – landsby i Grevinge Sogn
 Herrestrup (Sorø Kommune) – bebyggelse i Skellebjerg Sogn

Se også:
 Huse Herrestrup – bebyggelse i Nordrupvester Sogn